Laird bezeichnet:

 einen schottischen Titel, siehe Laird
 Laird Brothers, eine Werft in England (siehe auch: Cammell Laird)
 Laird (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada

Laird ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Laird (* 1978), australische Synchronschwimmerin
 Anne Laird (* 1970), schottische Curlerin
 David Laird (1833–1914), kanadischer Politiker
 Elizabeth Laird (* 1943), englische Schriftstellerin
 Endell Laird († 2015), britischer Zeitungsverleger und Philanthrop
 Gerald Laird (* 1979), US-amerikanischer Baseballspieler
 James Laird (1849–1889), US-amerikanischer Politiker

 Linval Laird (* 1969), jamaikanischer Leichtathlet
 Macgregor Laird (1808–1861), britischer Handelsreisender in Afrika
 Melvin R. Laird (1922–2016), US-amerikanischer Verteidigungsminister
 Nicole Laird (* 1993), australische Beachvolleyballspielerin
 Peter Laird (* 1954), US-amerikanischer Comic-Zeichner
 Philip Johnson-Laird (* 1936), englischer Psychologe
 Rick Laird (1941–2021), neuseeländischer Musiker
 Ron Laird (* 1938), US-amerikanischer Geher
 Roy Laird, deutscher Poolbillardspieler
 Susan Laird (1908–1933), US-amerikanische Schwimmerin
 Walter Laird (1920–2002), britischer Tänzer
 William R. Laird (1916–1974), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:

 Laird-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Laird-Plateau, Hochebene in der Ross Dependency, Antarktika
 Kap Laird, Kap der Shackleton-Küste in der Ross Dependency, Antarktika